Budapesti Közlekedési Központ
 Budapest Kongresszusi Központ